Иван Васильевич Попик (род. 10 августа 1935, село Тростянчик, теперь Тростянецкого района Винницкой области) — украинский деятель, председатель колхоза имени Петровского Тростянецкого района Винницкой области. Народный депутат Украины 1-го созыва.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

В 1951—1954 годах — колхозник колхоза имени Петровского села Тростянчик Тростянецкого района Винницкой области.

В 1954—1960 годах — служба в Советской армии.

Член КПСС с 1959 по 1991 год.

В 1961—1971 годах — звеньевой, бригадир полеводческой бригады, секретарь партийного комитета КПУ, председатель колхоза имени Петровского села Тростянчик Тростянецкого района Винницкой области.

Окончил заочно Кишиневский сельскохозяйственный институт, ученый агроном.

В 1971—1975 годах — начальник Песчанского районного управления сельского хозяйства Винницкой области.

С 1975 года — председатель колхоза имени Петровского села Тростянчик Тростянецкого района Винницкой области.

4.03.1990 года избран народным депутатом Украины, 2-й тур 61, 23 % голосов, 4 претендента. Входил в группу «Земля и воля». Член Комиссии ВР Украины по вопросам агропромышленного комплекса.

Потом — на пенсии.

Награды 
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 медали

Ссылки 
 Попик 
 Попик
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Председатели колхозов
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва